Tangi peut faire référence à :
 Tangi, une créature métamorphe issue du folklore écossais et irlandais, plus connue sous l'appellation de Kelpie ;
 Tangi, la forme bretonne originelle du prénom Tanguy.

Patronyme 

 Bernez Tangi (né en 1949), un poète en langue bretonne ;
 Lan Tangi (né en 1951), un poète en langue bretonne ;
 John Tangi (né en 1959), un homme politique des îles Cook.

Toponyme 

 Tangi, un union council et une ville du Pakistan.